Das Abierto Mexicano Pegaso 2001 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 26. Februar bis zum 3. März 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Acapulco